São Julião (Piauí), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Piauí
 São Julião (Gouveia), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Gouveia
 São Julião (Portalegre), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Portalegre
 São Julião (Setúbal), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Setúbal
 São Julião (Valença), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Valença